Куртароло () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 6775 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 443 чел./км². Занимает площадь 14,86 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.

Покровительницами коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna di Tessara) и святая Иулиания (Santa Giuliana).

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта